Mosyr () ist ein russischer Ortsname:
 Mosyr (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad (Klein Gnie, Kreis Gerdauen, Ostpreußen)
 der russische Name der Stadt Masyr in der Homelskaja Woblasz, Belarus